gladde kielspriet
 heidekielspriet
 koperen kielspriet
 tweekleurige kielspriet
 veelkleurige kielspriet